District de Dantu, en Chine ;
 Dantu, dieu ghanéen ;
 Dantu, cratère de (1) Cérès nommé d'après le dieu.

 Georges Dantu (1867-1948), peintre français.